Цепо́чка — в прямом смысле слова — маленькая тонкая цепь. Также может означать:

Бизнес-планирование 
 Событийная цепочка процессов — тип блок-схемы, используемой для бизнес-моделирования.
 Цепочка обязанностей — поведенческий шаблон проектирования, предназначенный для организации в системе уровней ответственности.
 Цепочка ценности — инструмент стратегического анализа, направленный на подробное изучение деятельности организации с целью стратегического планирования.

Космос 
 Цепочка кратеров — ряд кратеров на поверхности небесного тела.
 Цепочка Энки — цепочка кратеров на спутнике Юпитера Ганимеде.
 Цепочка Маркаряна — несколько галактик, составляющих часть Скопления Девы.

Математика, программирование 
 Аддитивная цепочка — последовательность натуральных чисел, начинающаяся с единицы, в которой каждый последующий элемент является суммой каких-то двух предшествующих элементов.
 Разностная аддитивная цепочка
 Навигационная цепочка — элемент интерфейса в компьютерных системах, показывающий путь от некоего начального элемента до того уровня иерархии, который в данный момент просматривает пользователь.
 Цепочка доверия — техника проверки каждого компонента аппаратного и программного обеспечения снизу вверх.
 Цепочка Тоды — система дискретных нелинейных уравнений, описывающих динамику взаимосвязанных нелинейных осцилляторов.
 Цепочка уравнений Боголюбова — система уравнений эволюции системы, состоящей из большого числа тождественных взаимодействующих частиц, заключенных в некотором объёме .
 Цепочка хешей — результат последовательного применения криптографической хеш-функции к некоторой строке.

Прочее 
 Анальная цепочка — сексуальная игрушка, служащая для стимуляции ануса.
 Дверная цепочка — предохранительное устройство, ограничивающее открывание входной двери в доме или квартире.
 Мартышкина цепочка — серия завязанных повторяющихся узлов с целью укоротить трос.
 Словообразовательная цепочка — последовательный ряд однокоренных слов, каждый из которых находится в отношениях словообразовательной мотивации с соседними словами.
  — ювелирное украшение.

Цепочки 
 «Зелёные цепочки» — советский фильм 1970 года.
 Короткие цепочки поставки питания — термин, используемый для идентификации широкого спектра конфигураций производства, распределения, потребления продуктов питания.

См. также